Téléboas (en grec ancien , « dont les cris [ou le bruit] s'entendent au loin ») peut désigner :
 Le Téléboas ou Karasu, branche nord du fleuve Euphrate.
 Dans la mythologie grecque :
 Téléboas, descendant de Lélex et ancêtre des Leucadiens ;
 Téléboas l'un des cinquante fils de Lycaon cités par Pseudo-Apollodore ;
 Téléboas, un centaure tué au cours du combat contre les Lapithes.

Notes